

Astronomia 
3415 Danby – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Regno Unito
Danby – parrocchia civile del North Yorkshire
 Stati Uniti d'America
Danby – township della Contea di Ionia, Michigan
Danby – città della Contea di Tompkins, New York
Danby – città della Contea di Rutland, Vermont